Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Anija, w prowincji Harju
 Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Rae, w prowincji Harju
 Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Koigi, w prowincji Järva
 Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Väätsa, w prowincji Järva
 Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Märjamaa, w prowincji Rapla
 Ülejõe – wieś w Estonii, w gminie Rapla, w prowincji Rapla.